Sean K. Reynolds est un concepteur de jeux professionnel qui a coécrit plusieurs suppléments de D&D pour Wizards of the Coast et qui a travaillé pour d'autres sociétés. Il ne met pas de point après l'initiale de son second prénom.

Notes et références 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)